Бред Меддокс (Тейлор Клутц; * 1984) — американський професійний борець.
 Бренда Меддокс (1932—2019) — американська біограф та письменниця.
 Гаррі Меддокс (* 1949) — американський професійний бейсболіст.
 Джон Меддокс (1925—2009) — британський хімік-теоретик, фізик та науковий письменник.
 Конрой Меддокс (1912—2005) — англійський художник-сюрреаліст.
 Лестер Меддокс (1915—2003) — американський політик, 75-й губернатор Джорджії (1967—1971).
 Майкл Меддокс (1747—1822) — англійський інженер, театральний антрепренер, засновник московського Петровського театру.
 Остін Меддокс (* 1991) — американський професійний бейсболіст.
 Річард Ліч Меддокс (1816—1902) — англійський фотограф і лікар.
 Роуз Меддокс (1925—1998) — американська кантрі- і рокабіллі-співачка та скрипалька.
 Тіто Меддокс (* 1981) — американський професійний бейсболіст.
 Том Меддокс (* 1945) — американський письменник-фантаст, один із створювачів кіберпанку.
 Томмі Меддокс (* 1971) — гравець в американський футбол.

Петті-Гарбор-Меддокс-Коув — містечко в Канаді, у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.

Меддокс — неприєднана територія, графство Святої Марії, Меріленд.
 Меддокс — неприєднана територія, округ Гардін, Теннессі.